Суперкубок Испании по футболу 2012 года () — 29-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного мини-турнира, в котором встречаются чемпион Примеры и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. Матчи состоялись 23 августа и 29 августа 2012 года на стадионах «Камп Ноу» в Барселоне и на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В них встречались победитель Примеры сезона 2011/12 «Реал Мадрид» и обладатель Кубка Испании сезона 2011/12 «Барселона».

Первый матч состоялся 23 августа на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2.

Ответный матч состоялся 29 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «Реала» со счётом 2:1

По сумме двух встреч (4:4) победил и завоевал Суперкубок Испании по футболу «Реал Мадрид», забив больше голов на выезде.

Отчет о матчах

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Эль Классико

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2012 году
Август 2012 года
События 23 августа
Спортивные соревнования в Барселоне
События 29 августа
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 2012 году